William Whyte ist der Name folgender Personen:
* William Whyte (Manager) (1843–1914), kanadischer Eisenbahnmanager
 William Whyte (Leichtathlet) (1903–1964), australischer Mittelstreckenläufer
 William Foote Whyte (1914–2000), US-amerikanischer Industriesoziologe
 William H. Whyte (William Hollingsworth Whyte; 1917–1999), US-amerikanischer Soziologe und Stadtplaner 
 William Pinkney Whyte (1824–1908), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bill White
 William White
 Billy White (1936–2000), englischer Fußballspieler